Andernach bezeichnet

 Andernach, Stadt im Landkreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz

Andernach ist der Familienname folgender Personen:
 Johannes Winter von Andernach (1505–1574), deutscher Mediziner, Universitätsprofessor und Humanist 
 Martine Andernach (* 1948), französisch-deutsche Bildhauerin
 Melanie Andernach (* 1974), deutsche Filmproduzentin und Drehbuchautorin
 August Wilhelm Andernach (1862–1942), deutscher Fabrikant, Großgrundbesitzer und Alpinist

Andernach ist der Name folgender Unternehmen:
 A.W. Andernach

Siehe auch:
 Schachvariante #Andernach-Schach